Renato – nome proprio di persona italiano maschile
Renato – album di Mina
Renato Brioschi, noto anche solo come Renato – cantautore, compositore e produttore discografico italiano
Renato Dirnei Florêncio, noto anche solo come Renato – calciatore brasiliano
Renato Portaluppi, noto anche solo come Renato - calciatore brasiliano